Oceanic kan syfta på:

 RMS Oceanic (1870) – White Star Lines första linjefartyg, byggt 1870
 RMS Oceanic (1899) – Linjefartyg tillhörigt White Star Line, sjösatt 1899 och sjunken 1914
 Oceanic (båtprojekt) - Ett byggprojekt för ett linjefartyg för White Star Line, påbörjat 1928 men avbrutet 1929. Delarna som senare att användas vid bygget av M/V Britannic och MV Georgic (1931)
 SS Oceanic – passagerarfartyg, sjösatt 1950 som SS Independence, från 2006 seglande under namnet SS Oceanic
 SS Oceanic (1965) - passagerarfartyg byggt 1965 för Home Lines
 Oceanic Airlines – ett fiktivt flygbolag som förekommit i flera amerikanska filmer, tv-serier och skönlitterära verk
 Océanic de Rimouski – en ishockeyklubb i Rimouski, Québec
 Oceanic-Creations – ett svenskt företag grundat 1986